Ты́рса, Тырса́:

 Тырса, или Ковыль волосовидный, или Ковыль волосатик () — многолетнее травянистое растение; вид рода Ковыль.
 Тырса — река, приток реки Анадырь.

Фамилия 
 Тырса, Владимир Геронтьевич (1923—2009) — Герой Советского Союза.
 Тырса, Николай Андреевич (1887—1942) — русский советский живописец и график.

В строительстве 
 Тырса — малосвязный известняк-ракушечник бурого цвета, который состоит из двух разностей — рыхлой и плотной, окальцинированной. Плотная разность отделяется в виде плиток неправильной формы. Рыхлая разность состоит из обломков ракушек различной величины, немного скреплённых известковым цементом.
 Тырса дорожная — побочный продукт распила двух или более разновидностей известняка: ракушечника — меотиса (колпака). Бывает жёлто-коричневого и белого цвета. Желтая тырса — продукт обработки ракушечника, имеет крупную фракцию. Белая тырса — продукт обработки меотиса. Используется как недорогое дорожное покрытие и в строительстве.
 Тырса (в цирке) — смесь песка и опилок, которой в старину в цирке устилался манеж.

См. также 
 Доктор Тырса — российский телесериал на медицинскую тему.

Примечания